Заха́рково () - назва кількох населених пунктів у Росії:
 Захарково — село Конишевського району Курської області.
 Захарково — урочище в Південному Тушині, Москва.
 Захарково — село в міському окрузі Красногорськ Московської області.
 Захарково — присілок, Чеховський район Московської області.
 Захарково — урочище, Первомайський район Томської області.